Владимир Доронин:
 Доронин, Владимир Витальевич (род. 1993) — украинский футболист, полузащитник.
 Доронин, Владимир Дмитриевич (1910—1986) — генерал-майор, инженер-конструктор парашютных систем.
 Доронин, Владимир Павлович (род. 1948) — учёный в области проблем переработки углеводородов.